36. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 16–17 lutego 1935 roku w stolicy Norwegii, w Oslo. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na Frogner Stadion po raz dziewiąty (wcześniej w 1904, 1909, 1912, 1914, 1922, 1925, 1929 i 1930). W zawodach wzięli udział tylko mężczyźni. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowała najlepsza 17 po trzech dystansach. Po raz trzeci mistrzostwo wywalczył reprezentant gospodarzy, Michael Staksrud.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 20 łyżwiarzy z 7 krajów. Sklasyfikowanych zostało 17.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1935 w sportach zimowych
1935 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo